Kaonik est un toponyme qui peut désigner :
Kaonik, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kaonik, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina.